Белова, Валентина:

 Белова, Валентина Егоровна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 Белова, Валентина Михайловна (1920—1993) — советская шахматистка.